het Engelse woord voor dreuzels: zie Dreuzel
een slang woord voor Marijuana, vooral gebruikt door jazzmusici in de jaren 1920-1930: zie Marijuana